

Antropologia
 Rade – nome alternativo del popolo vietnamita degli Ê-đê

Geografia
 Germania
 Rade – comune dello Schleswig-Holstein
 Rade – frazione di Wittingen (Bassa Sassonia)
 Rade – frazione di Schwanewede (Bassa Sassonia)
 Rade – frazione di Jessen (Elster) (Sassonia-Anhalt)
 Rade – frazione di Tangstedt (Schleswig-Holstein)
 Rade bei Hohenwestedt – comune dello Schleswig-Holstein
 Rade bei Rendsburg – comune dello Schleswig-Holstein
 Norvegia
 Råde – comune della contea di Viken

Onomastica
 Rade – variante del nome proprio di persona maschile Radko